Maria a Spaniei (21 iunie 1528 - 26 februarie 1603) a fost fiica regelui Carol Quintul și a Isabelei a Portugaliei. Ea a fost, de asemenea, soția lui Maximilian al II-lea de Habsburg.

La cererea tatălui ei, ea și soțul ei au fost regenți ai Spaniei, în absența acestuia. În 1552 s-au mutat la Viena. Împreună au avut șaisprezece copii:
 Anna de Austria (1 noiembrie 1549 - 26 octombrie 1580). Căsătorită cu Filip al II-lea al Spaniei, mama lui Filip al III-lea al Spaniei.
 Ferdinand de Austria (28 martie 1551 - 25 iunie 1552). 
 Rudolf al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman (18 iulie 1552 - 20 ianuarie 1612). 
 Arhiducele Ernest de Austria, (15 iulie 1553 - 12 februarie 1595).
 Elisabeta de Austria (5 iunie 1554 - 22 ianuarie 1592). Căsătorită cu Carol al IX-lea al Franței.
 Marie de Austria (27 iulie 1555 - 25 iunie 1556). 
 Matia I, Împărat al Sfântului Imperiu Roman (24 februarie 1557 - 20 martie 1619). 
 Un băiat născut și decedat la 20 octombrie 1557). 
 Maximilian al III-lea, Arhiduce de Austria (12 octombrie 1558 - 2 noiembrie 1618). 
 Albert al VII-lea, Arhiduce de Austria (15 noiembrie 1559 - 13 iulie 1621). 
 Wenzel de Austria (9 martie 1561 - 22 septembrie 1578). 
 Friedrich de Austria (21 iunie 1562 - 16 ianuarie 1563).
 Marie de Austria (19 februarie 1564 - 26 martie 1564). Numită după sora sa mai mare decedată. 
 Karl de Austria (26 septembrie 1565 - 23 mai 1566). 
 Margaret de Austria (25 ianuarie 1567 - 5 iulie 1633). 
 Eleonore de Austria (4 noiembrie 1568 - 12 martie 1580).

Maria a Spaniei a avut o mare influență asupra fiilor ei, viitorii împărați Rudolf și Matthias. Maria a fost o romano-catolică radicală și adeseori în dezacord cu soțul său, mai tolerant. După moartea soțului, în 1576, ea a revenit în Spania în 1582. Sosită în Spania s-a declarat foarte fericită să trăiască într-o "țară fără eretici".

L-a protejat pe compozitorul spaniol Tomás Luis de Victoria și marele Requiem pe care l-a scris în 1603 pentru înmormântare este considerat printre cele mai rafinate și mai bune ale operelor sale.

Arbore genealogic 

Nașteri în 1528
Decese în 1603
Casa de Habsburg
Regine ale Ungariei
Regenți
Înaintașii regelui Mihai I